Концерт може бити:
 Концерт (музика), 1. Музичка композиција за соло-инструмент уз пратњу оркестра  2. Музичка приредба.
 Концерт (балет), музичко-сценско дело које се користи покретом, често уз оркестарску музику и солистичко или хорско певање.
 Концерт (филм), југословенски филм из 1954. године у режији Бранка Белана.
 Концерт (албум), албум групе -{Creedence Clearwater Revival}-.
 Концерт (албум Парног ваљка), албум групе Парни ваљак
 операција Концерт, војна операција совјетских партизана 1943. године.